Квасолеві (Phaseoleae) — триба родини метеликові (Faboideae). До неї входять багато сільськогосподарських рослин, особливо з родин Glycine, Квасоля Phaseolus та Vigna.

Підроди 

Cajaninae
 Adenodolichos Harms
 Bolusafra Kuntze
 Cajanus Adans.
 Carrissoa Baker f.
 Chrysoscias E. Mey.
 Dunbaria Wight & Arn.
 Eriosema (DC.) Desv.
 Flemingia Roxb. ex W. T. Aiton
 Paracalyx Ali
 Rhynchosia Lour.

Clitoriinae
 Barbieria DC.
 Centrosema (DC.) Benth.
 Кліторія — Clitoria L.
 Clitoriopsis R. Wilczek
 Periandra Mart. ex Benth.

Diocleinae
 Camptosema Hook. & Arn.
 Canavalia Adans.
 Cleobulia Mart. ex Benth.
 Collaea DC.
 Cratylia Mart. ex Benth.
 Cymbosema Benth.
 Dioclea Kunth
 Galactia P. Browne
 Lackeya Fortunato et al.
 Luzonia Elmer
 Macropsychanthus Harms ex K. Schum. & Lauterb.
 Neorudolphia Britton
 Rhodopsis Urb.

Glycininae
 Amphicarpaea Elliott ex Nutt.
 Calopogonium Desv.
 Cologania Kunth
 Dumasia DC.
 Eminia Taub.
 Glycine Willd.
 Herpyza C. Wright
 Neocollettia Hemsl.
 Neonotonia J. A. Lackey
 Neorautanenia Schinz
 Nogra Merr.
 Pachyrhizus Rich. ex DC.
 Phylacium Benn.
 Pseudeminia Verdc.
 Pseudovigna (Harms) Verdc.
 Пуерарія — Pueraria DC.
 Sinodolichos Verdc.
 Teramnus P. Browne
 Teyleria Backer

Kennediinae
 Hardenbergia Benth.
 Kennedia Vent.
 Vandasina Rauschert

Ophrestiinae
 Cruddasia Prain
 Ophrestia H. M. L. Forbes
 Pseudoeriosema Hauman

Phaseolinae
 Alistilus N. E. Br.
 Ancistrotropis A. Delgado
 Austrodolichos Verdc.
 Cochliasanthus Trew
 Condylostylis Piper
 Dipogon Liebm.
 Dolichopsis Hassl.
 Dolichos L.
 Helicotropis A. Delgado
 Lablab Adans.
 Leptospron (Benth.) A. Delgado
 Macroptilium (Benth.) Urb.
 Macrotyloma (Wight & Arn.) Verdc.
 Mysanthus G. P. Lewis & A. Delgado
 Nesphostylis Verdc.
 Oryxis A. Delgado & G. P. Lewis
 Oxyrhynchus Brandegee
 Квасоля — Phaseolus L.
 Physostigma Balf.
 Ramirezella Rose
 Sigmoidotropis (Piper) A. Delgado
 Spathionema Taub.
 Sphenostylis E. Mey.
 Strophostyles Elliott
 Vatovaea Chiov.
 Vigna Savi
 Wajira Thulin

incertae sedis
 Apios Fabr.
 Butea Roxb. ex Willd.
 Cochlianthus Benth.
 Decorsea R. Vig.
 Diphyllarium Gagnep.
 Dysolobium (Benth.) Prain
 Erythrina L.
 Mastersia Benth.
 Meizotropis Voigt}
 Mucuna Adans.
 Otoptera DC.
 Psophocarpus Neck. ex DC.
 Shuteria Wight & Arn.
 Spatholobus Hassk.
 Strongylodon Vogel

Джерела 
 Phaseoleae // https://species.wikimedia.org/wiki/Phaseoleae 

Метеликові
Триби рослин